Balcom ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Balcom (Illinois), im Union County
 Balcom (New York), im Chautauqua County
 Balcom Beach, im Allegany County, New York
 Balcom Corners, im Chautauqua County, New York

Personen:
 Eric Wilfred Balcom (1910–1989), kanadischer Geschäftsmann und Politiker, Mitglied im Nova Scotia House of Assembly
 Henry Balcom (um 1804–1882), kanadischer Schiffbauer und Politiker, Mitglied im Nova Scotia House of Assembly
 Samuel Rosborough Balcom (1888–1981), kanadischer Geschäftsmann und Politiker, Mitglied im Canadian House of Commons

Sonstiges:
 Balcom Creek, Fließgewässer im Humboldt County, Kalifornien
 Balcom Lake, See im Oconto County, Wisconsin